

Astronomia 
 Wilson – cratere lunare
 2465 Wilson – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Wilson – film del 1944 diretto da Henry King
 Wilson – film del 2017 diretto da Craig Johnson

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wilson – città della Contea di Mississippi, Arkansas
 Wilson – capoluogo della Contea di Wilson, Carolina del Nord
 Wilson – città della Contea di Ellsworth, Kansas
 Wilson – villaggio della Parrocchia di East Feliciana, Louisiana
 Wilson – township della Contea di Alpena, Michigan
 Wilson – township della Contea di Charlevoix, Michigan
 Wilson – comunità non incorporata della Contea di Menominee, Michigan
 Wilson – città della Contea di Niagara, New York
 Wilson – villaggio della Contea di Monroe, Ohio
 Wilson – città della Contea di Carter, Oklahoma
 Wilson – borough della Contea di Northampton, Pennsylvania
 Wilson – città della Contea di Lynn, Texas
 Wilson – città della Contea di Dunn, Wisconsin
 Wilson – città della Contea di Eau Claire, Wisconsin
 Wilson – città della Contea di Lincoln, Wisconsin
 Wilson – città della Contea di Rusk, Wisconsin
 Wilson – città della Contea di Sheboygan, Wisconsin
 Wilson – villaggio della Contea di St. Croix, Wisconsin
 Wilson – census-designated place della Contea di Teton, Wyoming
 Wilson – primo nome della città di Branson
 Wilson Switch – nome alternativo a Wilson

Onomastica
 Wilson – nome proprio di persona inglese maschile
 Wilson – cognome inglese

Persone

Altro
 Wilson – fumetto di Daniel Clowes
 Wilson lo zuccone (Pudd'nhead Wilson) – romanzo di Mark Twain del 1894
 Wilson Sporting Goods – azienda statunitense produttrice di articoli sportivi
 Wilson – album di Christian Ravaglioli
 Wilson  – fiume australiano del Nuovo Galles del Sud.